Периоглулар () — село в Периоглуларском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от основавшего село рода Периогуллар из племени кебирли.

История 
Село Пари-оглиляр в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Гиндархскому сельскому обществу Шушинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Гаджибеделлинский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Периоглулар входило в Гаджибеделлинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гаджибеделлинского административно-территориального округа был учрежден Периоглуларский муниципалитет Агджабединского района.

8 февраля 2000 года из состава Гаджибеделлинского административно-территориального округа выделен новый, Периоглуларский.

География 
Периоглулар расположен на берегу реки Верхне-Карабахского канала.

Село находится в 11 км от райцентра Агджабеди и в 287 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 31 метр над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 238 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерна и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,3 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, детский сад, клуб, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района